Corning kan syfta på:

 Corning Inc. – ett amerikanskt företag
 Dow Corning – ett amerikanskt företag
 Owens Corning – en amerikansk tillverkare av byggnadsisoleringsmaterial
 Corning Museum of Glass – ett museum i Corning New York

Geografi

USA
 Corning, Arkansas
 Corning, Indiana
 Corning, Iowa
 Corning, Kalifornien
 Corning, Kansas
 Corning, Michigan
 Corning, Minnesota
 Corning, Missouri
 Corning, New York
 Corning, Ohio
 Corning, Wisconsin